Digor peut désigner :
 Digor, un chef-lieu de district de la province de Kars en Turquie
 Le digor un des deux dialectes de la langue ossète.